Trois comtés des États-Unis portent le nom de comté de Wyoming () :
 le comté de Wyoming, situé dans l'État de New York ;
 le comté de Wyoming, situé dans le Commonwealth de Pennsylvanie ;
 le comté de Wyoming, situé dans l'État de Virginie-Occidentale ;

Voir aussi 
 Page Wyoming (homonymie), listant l'État du Wyoming et les localités portant ce nom.

Wyoming